

Patronyme 

 Apollo Mlochowski de Belina, (1837-1887), un homme de lettres et journaliste français, d'origine polonaise ;
 Bernd Belina (1972-), un géographe allemand ;
 Meriam Bellina (1965-), une actrice et chanteuse indonésienne ;
 Nicolas Belina-Podgaetsky (1896-1967), un migrant biélorusse qui a publié des livres antisoviétiques à succès en Belgique.

Toponyme 

 Belina, une localité polonaise ;
 Belina, un village de Slovaquie.

Prénom

Autres 
 Bélina Josselyn, un cheval de course trotteur français
 Phalaenopsis bellina, une espèce d'Orchidées
 Belina, un roman du Miquéu Camelat, écrit en 1899 et paru en 1962